Sussex può indicare diversi luoghi geografici.

Luoghi 

 Sussex è una contea storica dell'Inghilterra oggi divisa in  East Sussex e West Sussex che prende il nome dal Regno del Sussex

 Negli Stati Uniti
 Sussex – comune statunitense del New Jersey
 Sussex – comune statunitense del Virginia
 Sussex – comune statunitense del Wisconsin
 Sussex – comune statunitense del Wyoming

 In Canada
 Sussex – comune canadese

Altro 
 Sussex (pollo) – razza inglese di pollo che prende il nome dall'omonima contea

Titoli 
 Duca di Sussex
 Duchessa di Sussex
 Conte di Sussex